Słobożanśke – osiedle typu miejskiego w obwodzie dniepropietrowskim Ukrainy
 Słobożanśke – osiedle typu miejskiego w rejonie zmijiwskim obwodu charkowskiego Ukrainy